Canton de Méréville je francouzský kanton v departementu Essonne v regionu Île-de-France. Vznikl 22. července 1967.

Složení kantonu

Reference 

Meréville